Ме́ліков (, ) — прізвище вірменського походження, поширене на Кавказі.
 Меліков Георгій Олександрович (29.07.1925, Баку — 24.06.2014, Феодосія) — російськомовний письменник (поет і прозаїк). Член Національної спілки письменників України.
 Лоріс-Меліков Михайло Таріелович (1825 — 24(12).12.1888) — військовий і державний діяч. Походив з давнього вірменського роду, що прийняв підданство Грузинського царства.
 Меліков Аріф Джангір огли (;  13.09.1933, Баку) — азербайджанський композитор, педагог. Народний артист СРСР (1986). Автор балету «Легенда про любов».
 Петре Мелікішвілі (русифіковане — ) — грузинський вчений у галузі хімії, доктор хімічних наук, член-кореспондент Академії наук СРСР. Один з засновників та перший ректор Тбіліського університету.

 Наджиба Мелікова (1921—1992) — азербайджанська радянська актриса, Народна артистка Азербайджанської РСР.